|}

Die portugiesische Eisenbahnstrecke Ramal de Alfarelos, zu deutsch Nebenbahn von Alfarelos, verbindet den Bahnhof Alfarelos an der Linha do Norte mit dem Bahnhof Bifurcação de Lares an der Linha do Oeste gelegen. Somit stellt diese Schienenstrecke eine direkte Verbindung zwischen den beiden Bahnlinien dar.

Die Strecke wurde 1891 eröffnet, um die Verbindung zwischen der Hafenstadt Figueira da Foz und Coimbra zu beschleunigen. Mit der neu errichteten Verbindungsbahn zwischen Linha do Oeste und Linha da Norte war es nun nicht mehr nötig, den wesentlich längeren Weg über Pampilhosa zu nutzen. Mit dem Eröffnung der Strecke verlor die weiter nördlich gelegene Bahn Ramal da Figueira da Foz, damals noch Teil der Linha da Beira Alta, erheblich an Bedeutung.

Die Strecke, fast komplett eingleisig und mit einer Kreuzungsstelle in Verride, wurde in den 1990er Jahren elektrifiziert. Seitdem fahren im Stundentakt Züge der portugiesischen Staatsbahn CP zwischen Figueira da Foz nach Coimbra über die Ramal de Alfarelos. Einige wenige Zugpaare bedienen zudem die Relation Coimbra–Leiria–Caldas da Rainha.

Weblinks 

Alfarelos
Spurweite 1668 mm